«Світ повітряних зміїв» («Il mondo degli aquiloni») — науково-фантастичний роман англійського письменника Кіта Робертса, опублікований у 1985 році, починаючи із серії оповідань, опублікованих з 1982 р. до 1985 р.

Редакційна історія 
Роман розділений на вісім новел, перші три з яких автор опублікував у роки, що передували виходу роману: 

 Kitemaster (Maesto, 1982)
 Кайткадет, (Кадет, 1983)
 Кіммейстриса, (Леді, 1985)

Інші п’ять глав, що складають роман, це: Кайт Капітан (Капітан), Кайтсервант ( Рецензент), Кайтвайф (Жебрак), Кітемарінер (Матрос) та Кайтекілери (Вбивця). 

У 1982 році Kitemaster виграв премію Британської асоціації наукової фантастики за найкращу новелу  та був перекладений німецькою мовою. 

Il mondo degli aquiloni був номінований на ту саму нагороду, у розділі романів, за 1985 рік  та за Меморіальну премію Джона Вуда Кемпбелла за 1986 рік, посівши 3 місце нарівні з  La musica del sangue. 

Вперше він був опублікований італійською мовою в 1990 році в перекладі Деліо Зіноні, в серії Уранія  Мондадорі.  Друге видання італійською мовою було опубліковане в 2017 році, знову ж таки в Уранії, n. 1645 (Шедеври). У 1993 році він був перекладений французькою мовою. 

Кіт Робертс також написав новелу «Тремарест» (1986) та роман «Дрек Ярман» (2000), які є частиною серії Kiteworld.

Опис 

Історії розміщені в «Королівстві», невеликому незабрудненому регіоні постапокаліптичної Землі, обмеженому морем і «Мертвими землями», населеними постлюдьми.

Суспільством займається переважно сільським господарством, а командує Варіантна церква, яка зберігає частину знань, набутих людиною до війни, що призвела до загальних руйнувань. Церква використовує почуття терору, викликане у населення, щоб керувати ним. Насправді, так забезпечує через Корпус (місцеву армію, що знаходиться під її безпосереднім контролем) захист від демонів: легендарних, жахливих і мефітичних істот, які походили б із Мертвих земель чи моря. Корпус повітряних зміїв насправді не виконує військових чи поліцейських функцій, як ми могли б їх сьогодні розуміти, але має завдання залишатися на сторожі кордонів Королівства та утримувати повітряних зміїв Коді, відповідно до складної літургії, яка ставить членів Варіантської Церкви на вершину суспільства.

Історії розгортаються наприкінці періоду миру та відносного благополуччя, коли виникають нові релігійні громади, які кидають виклик порядку, накладеному Варіантною Церквою.

Сюжет 
Капітан - головний герой першої історії - запитує великого магістра Варіантної церкви корисність своїх обов'язків (які складають основу вчення самої церкви): чи можливо, що демони ніколи не існували? Що Єктенію потрібно оновити? Що сталося б, якби Коді залишились на день на землі без жертв людського життя, яких вимагає постійне маневрування ними?

Рауль - перспективний курсант Корпусу повітряних зміїв. Однак у своєму першому польоті він потрапляє в Мертві землі і в жаху вбиває доброзичливу істоту, яка приходить йому на допомогу. Жах, який напав на нього, заважає йому продовжувати свою професію, і він вирішує залишити корпус. Потім його направляють до майстра Керосіна та його дружини, пані Керосіни, які наймають його для польоту захисних зміїв їхнього багатого будинку. Пані Керосіна, надзвичайно красива і спокуслива жінка, також є людиною з порушеною та складною сексуальністю. Вона спокушає Рауля, який від сорому тікає з дому.

Джастін Меннінг з дитинства мріє стати бігуном на повітряних зміях. Ми йдемо за ним довгим і важким шляхом, який веде його стати капітаном. У її сестри Тан спостерігається значна затримка, яка заважає їй говорити і змушує її поводитися навіть доросло, ніби вона дитина. Традиція вимагала, щоб її негайно вбили, але її родина завадила цьому. З усього, у неї особливі стосунки з Джастіном, єдиним, хто знає, як це прийняти. Загар стає більшим і красивішим. Її спокушає співробітник Джастіна, який з тих пір почав з нею інцестуальні стосунки. Коли їх виявляють, Джастін постає перед вибором: віддавати її під опіку Варіантної церкви або бачити, як вона помирає. Розгублений, він піднімається на борт Коді і піднімає його на надзвичайну висоту. Він бачить деяких крилатих істот, як їх описує Літанія, але гине в реенро на землі. Інцидент провокує перший бунт бази Корпусу проти Церкви.

Ренд Панінгтон залишився сиротою в дитинстві, коли його батько - досвідчений вершник на повітряних зміях - помер виснаженим від розчарування та травм в результаті літаючої аварії. Потім його виховує разом зі своєю сестрою Шенд могутній чоловік у церковній ієрархії Роне Далґет, який бере Шенда за свого партнера, коли він стає старшим. Ренд відвертається від них і проходить навчання для вступу в Корпус повітряних зміїв, наближаючись до Середньої доктрини. В академії він зустрічає Джанні, в яку закохується. Однак Роун також втручається у їхні стосунки і змушує Джанні прийняти її компанію.

Ренд кваліфікується як аудитор і в цій ролі відвідує багато баз Корпусу для відстеження витрат. Переведений до Фішгарда, він помічає жебрачку, Вельвет, і намагається їй допомогти. «Оксамит» процвітає на махінаціях та дрібних крадіжках, також працюючи як закупівля пані Керосіни, яка переїхала до міста. Керосіна, як і раніше вродлива, звертає свою увагу на місцевих хлопців та дівчат, до яких вона ставиться із садизмом. Залучена новинкою, вона також починає стосунки з Рендом, які тривають певний час.

Коли його місія закінчується, Ренд переходить до Південної гвардії, беручи з собою Оксамита. Вони відкривають бізнес, але в Королівстві починають лунати чутки про війну. Церква Варіант і Середня доктрина починають протистояти у воєнному порядку, тоді як третя екстремістська група, ультрас, бере участь у Південній гвардії. Коли йдеться про відкритий конфлікт і смерті та руйнування більше не враховуються, єдина надія виникає у можливості перевезення найкращих жителів Королівства у віддалені регіони, також населені людьми.

Видання

Примітки

Посилання 

Науково-фантастичні романи 1985
Науково-фантастичні романи Великої Британії
Англомовні фантастичні романи
Англійські романи
Сторінки з неперевіреними перекладами